Варва́ровка () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области Украины.

Население составляет 313 жителей (2006 год). Плотность населения — 535,04 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1820 году.

Село Варваровка находится примерно в 15 км к юго-западу от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 148 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

История 
Партийная ячейка создана в 1928, первая комсомольская — в 1924 году.
Варваровка основана в первой половине XIX в. Советская власть установлена в январе 1918 г. 166 жителей села сражались на фронтах Великой Отечественной войны против немецких войск, 67 из них удостоены орденов и медалей СССР, 67 — пали смертью храбрых. В 1957 г. в Варваровке воздвигнут памятник в честь воинов-освободителей и воинов-односельчан, павших в боях за свободу и независимость Родины.

Источники 
 История Городов и Сел Украинской ССРв 26 томах. Том Черниговская область, стр. 176-177

Ссылки 
 Село Варваровка на сайте Верховной Рады Украины
 История села Варваровка Бахмачского района UA

Населённые пункты Бахмачского района